Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2014 года прошёл 5-18 апреля в пансионате «Лесное» Ярославской области. Турнир проводился в основной программе, в быстрой программе (быстрые шашки) и молниеносной программе (блиц). Основная программа и молниеносная проводились по швейцарской системе в 8 туров, быстрая — по круговой системе. В основной программе Елена Мильшина и Наталья Шестакова набрали равное количество очков, у них оказались равные коэффициенты Бухгольца и Солкофа. Судьбу первого места определил средний рейтинг, который оказался выше у Мильшиной — 2385,625 против 2385,375 у Шестаковой. Одновременно прошёл Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2014 года.

Основная программа 
Главный судья — Судья всероссийской категории О.Е. Холин.

* В графе раунд первая цифра означает номер соперника, через дробь результат: 2 очка — победа, 1 — ничья и 0 — поражение

Быстрая программа 
Круговой турнир 8-ми участниц

Молниеносная программа

Ссылки 
Результаты на сайте Федерации Шашек России

Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
2014 год в шашках
Спортивные соревнования в Тутаеве